Нова Вас може бити:
 Нова Вас (Кршан), насељено место у општини Кршан, у Истарској жупанији, Република Хрветска
 Нова Вас (Бртонигла), насељено место у општини Бртонигла, у Истарској жупанији, Република Хрветска
 Нова Вас (Пореч), насељено место у граду Поречу, у Истарској жупанији, Република Хрветска
 Нова Вас (Блоке), општина Блока, Словенија